Das ist eine Liste der (regierenden) Bürgermeister von Amsterdam. Seit dem Jahr 1824 wird die Stadt von einem Bürgermeister regiert. Seit dieser Zeit wurde der Bürgermeister vom niederländischen Monarchen bestimmt.

Bürgermeister vom 14. bis zum 21. Jahrhundert

Literatur 
 Historische beschrijvinghe der zeer wijt beroemde coopstadt Amsterdam
 Jan Wagenaar: Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en Regeeringe, Beschreeven. Band 13. Regierungsliste aller möglicher Stadtkommissare sowie der Regierungsliste (Bürgermeister, Schepen, Rat und Schout) von 1343 bis 1578 und der Regierungsliste (Bürgermeister, Schepen, Rat, Kommissar und Schout) von 1578 bis 1768 – digitalisiert bei Google Books.
 Joh. E. Elias De Vroedschap van Amsterdam, 1578–1795. Haarlem 1903 (2. Ausgabe, Den Haag 1923).
 Hajo Brugmans: Geschiedenis van Amsterdam. Deel 3 Bloeitijd, 1621–1697. Het Spectrum, Utrecht 1973, ISBN 90-274-8193-8.
 P. Burke: Venice and Amsterdam. A study of seventeenth-century élites. 1994.
 Dudok van Heel, S.A.C.: Op zoek naar Romulus & Remus. Een zeventiende-eeuws onderzoek naar de oudste magistraten van Amsterdam. Jaarboek Amstelodamum, 1995.
 Jonathan I. Israel: The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall. 1477–1806. Clarendon Press, Oxford 1995, ISBN 978-0-19-820734-4.
 P.H.J. van der Laan, R. Bessem (Hrsg.): Resoluties van de vroedschap van Amsterdam 1551–1565. Hilversum 2008, ISBN 978-90-6550-993-2.
 Dudok van Heel, S.A.C.: Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten. Band I, 2008.

Amsterdam
!Burgermeister
!Burgermeister
Burgermeister Amsterdam